Шутрук-Наххунте — имя нескольких царей Элама:
 Шутрук-Наххунте I — правил приблизительно в 1185—1155 годах до н. э.
 Шутрук-Наххунте II — правил приблизительно в 717—699 годах до н. э.